Warthe steht für:
 die Warthe, den längsten Nebenfluss der Oder
 einen Ortsteil der Gemeinde Rankwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Warthe (Rankwitz)
 einen Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg, siehe Warthe (Boitzenburger Land)
 einen Ortsteil der Kreisstadt Paderborn in Nordrhein-Westfalen
 Warthe (Seehausen), ein Wohnplatz der Hansestadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Siehe auch: